USA:s landslag i ishockey kan syfta på:

USA:s damlandslag i ishockey
USA:s herrlandslag i ishockey
USA:s juniorishockeylandslag